Рахны́-Лесо́вые (, ) — село на Украине, находится в Шаргородском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0525386901. Население по переписи 2001 года составляло 5101 человек. Почтовый индекс — 23536. Телефонный код — 4344.
Занимает площадь 68,5 км².

Религия 
В селе действует Крестовоздвиженский храм Шаргородского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
23536, Винницкая область, Шаргородский р-н, с. Рахны Лесные, ул. Макаренка, 26

Примечания

Ссылки 
 Рахны-Лесовые на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шаргородского района